

Книги 
 «Бесы» — роман Ф. М. Достоевского.
 «Вешние воды» — повесть И. С. Тургенева.
 «Вокруг света за восемьдесят дней» — роман Жюля Верна.
 «Запечатлённый ангел» — повесть Н. С. Лескова.
 «Золотой человек» (Az arany ember) — роман венгерского писателя Мора Йокаи.
 «Кавказский пленник» — рассказ Л. Н. Толстого.
 «Каширская старина» — пьеса Дмитрия Аверкиева.
 «Комик XVII столетия» — пьеса Александра Островского.
 «Кувырком» (La Degringolade) — детективный роман Эмиля Габорио.
 «Не было ни гроша, да вдруг алтын» — пьеса А. Н. Островского.
 «Приключения трёх русских и трёх англичан в Южной Африке» — роман Жюля Верна.
 «Русские женщины» — поэма Н. А. Некрасова.
 «Сказки Кота-Мурлыки» — сборник сказок Н. П. Вагнера.
 «Соборяне» — роман Н. С. Лескова.
 «Фландрийский пёс» (A Dog of Flanders) — роман Марии Луизы де ла Раме, написанный под псевдонимом Уида.

Литературоведение 
 «Мильон терзаний» — статья Ивана Гончарова.

Родились 
 24 января — Юлий Исаевич Айхенвальд, русский литературный критик (умер в 1928).
 12 мая — Август Вермейлен, бельгийский писатель, литературный критик (умер в 1945).
 13 августа — Отто Маннинен, финский писатель и поэт (умер в 1950).
 15 августа — Шри Ауробиндо, индийский философ, поэт, революционер и организатор национально-освободительного движения Индии (умер в 1950).
 21 августа — Обри Бердслей, английский художник и поэт (умер в 1898).
 5 октября — Георге Мадан, молдавский и румынский писатель (умер в 1944).
 25 ноября — Робер де Флер, французский журналист, драматург (умер в 1927).

Скончались 
 21 января —  (род. ), эстонский писатель.
 2 июля — Александр Фёдорович Гильфердинг, русский славяновед и фольклорист (родился в 1831).
 29 сентября — Фердинанд Штолле, немецкий писатель, журналист, редактор, издатель (родился в 1806).
 4 октября — Владимир Иванович Даль, российский лексикограф, писатель, врач, автор «Толкового словаря живого великорусского языка» (родился в 1801).
 19 октября — Ханны Винснес, норвежская поэтесса, писательница и автор поваренных книг. Первая женщина-писательница Норвегии (род. в 1789).